Folgende Brücken tragen den Namen Neckartalbrücke:

Neckartalbrücke Heilbronn, Bundesautobahn 6 
Neckartalbrücke Weitingen, Bundesautobahn 81